Серге́й Васи́льевич Ле́бедев: Лебедев, Сергей Васильевич (1874—1934) — русский и советский учёный-химик, основоположник промышленного способа получения синтетического каучука, академик АН СССР (1932).
 Лебедев, Сергей Васильевич (1876—1938) — русский и советский учёный-химик, профессор по кафедре технической химии Томского государственного университета, специализировался в области сахарного производстваСЕРГЕИ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ.

Примечания